Adams Township (Iowa)
Adams Township (Illinois)
Adams Township (Indiana)
Adams Township (Kansas)
Adams Township (Michigan)
Adams Township (Minnesota)
Adams Township (Missouri)
Adams Township (North Dakota)
Adams Township (Nebraska)
Adams Township (Ohio)
Adams Township (Pennsylvania)
Adams Township (South Dakota)